L’Île King, traduction française de King Island ou King's Island en anglais et de Isla King en espagnol, peut faire référence à plusieurs îles :

Australie 
 Île King (Tasmanie), en Tasmanie ;
 King Island (Queensland), dans l'état du Queensland.

Canada 
 King Island (Colombie-Britannique), en Colombie-Britannique, au Canada ;
 King Island (Saskatchewan), en Saskatchewan, au Canada ;

Chili 
 , en région de Magallanes et de l'Antarctique chilien.

États-Unis 
 King Island (Alaska), en Alaska ;
 King's Island (Pennsylvanie), en Pennsylvanie.

Irlande 
 King's Island (Limerick)

Nouvelle-Zélande 
 King Island, la plus grande des Îles des Trois Rois.

Voir aussi 
 Kings Island, un parc d'attractions à Cincinnati.